Harry Price puede referirse a:

Harry Price (1881-1948), investigador y escritor sobre hechos paranormales.
Harry Price (1877-1965), marino y escritor.
Harry Price, controvertido programador de ZX Spectrum.